Ceccherelli – cognome italiano
 Alberto Ceccherelli – economista italiano
 Andrea Ceccherelli – chirurgo italiano
 Vittor Ugo Ceccherelli (1912-1936) – pilota e ufficiale italiano, Medaglia d'oro al valor militare postuma